

Patronyme
 Giovanni Scalzo, (1959-), est un escrimeur italien.
 Mario Scalzo, (1984- ), est un joueur professionnel de hockey sur glace italo-canadien.
 Petey Scalzo, (1917-1993), fut un boxeur américain.

Autres
 Le Cloître du Scalzo, est un petit cloître qui donne sur la Via Cavour à Florence.

Homonymie
Homonymie de patronyme